Кримський заказник:

 Кримський заказник — зоологічний заказник в Кримському районі Краснодарського краю
 Кримський заказник — ентомологічний заказник в Слов'яносербському районі Луганської області